Tribu hace referencia a varios artículos:

Ciencias puras
 Tribu (biología), una subdivisión de la clasificación taxonómica.
 Sigma-álgebra o Tribu, en Matemáticas.

Sociología e Historia
 Tribu, como conjunto de personas.
 Tribu (Grecia Antigua), en la antigua Atenas y otras ciudades de la Antigua Grecia, era la adscripción de la población a un deteterminado territorio tribal.
 Tribu (Antigua Roma), en la Antigua Roma.

Música
 Tribal house, Género musical el cual se componen canciones usando instrumentos y/o melodías de carácter étnico.

Otros